Imalia – ninfa della mitologia greca
Imalia – satellite naturale di Giove
Gruppo di Imalia – gruppo di lune di Giove